Aizputes novads, een gemeente in het westen van Letland
 Aizputes pagasts, administratief onderdeel van bovengenoemde gemeente
 Aizpute (stad), een stad en hoofdplaats van bovengenoemde gemeente